Riesemann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Ernst von Riesemann (1795–1841), russischer Offizier
 Bernhard Oskar von Riesemann (1880–1934), deutscher Musikwissenschaftler, Sohn von Oskar von Riesemann
 Hedda von Riesemann (1864–1921), deutsche Schriftstellerin, siehe Hedda von Schmid
 Oscar von Riesemann (Oskar von Riesemann) (1833–1880), estnischer Politiker und Jurist